Kangerlussuaq bezeichnet:
 Kangerlussuaq, Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerlussuaq (Qaanaaq), verlassener Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Iginniarfik), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, bei Nivaaq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Saqqarleq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Tinuteqisaaq Killeq), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Akip Qeqertarsua), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, bei Ikerasaarsuk, nördlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, bei Ikerasaarsuk, südlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, bei Niaqornaarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Qorsunnittoq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Saattorsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Simiugaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Tunorsuup Nunaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Sisimiut, nördlich), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerlussuaq (Bucht, Sisimiut, südlich), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Aasiaat), Fjord im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Aqisserniaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Ataneq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Qeqertarsuatsiaap Tunuata Imaa), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Maniitsoq) (Søndre Strømfjord), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Ikerasaarsuup Timaa), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, bei Kangillermiut), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Qaanaaq) (Inglefield Bredning), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Kangeq), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, bei Kuuk, nördlich), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, bei Kuuk, südlich) (Giesecke Isfjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Nutaarmiut), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerlussuaq (Fjord, Uummannaq), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland